«Sing» — песня британского автора-исполнителя Эда Ширана, изданная 7 апреля 2014 года в качестве первого сингла с его второго студийного альбома X на лейблах Asylum и Atlantic. Продюсером, соавтором и дополнительным вокалистом выступил Фаррелл Уильямс.
Сингл возглавил хит-парады Австралии (ARIA Charts), Великобритании (UK Singles Chart) и других стран.

История 
Впервые Ширан представил публике свою песню в живом исполнении 12 апреля 2014 года на телешоу Saturday Night Live, вместе с другой песней, названной «Don’t». Ширан также представил песню «Sing» на шоу Ellen Show 16 мая 2014 года и на полуфинале конкурса талантов Britain’s Got Talent, прошедшего 27 мая 2014 года.

Песня получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, таких как журналы Time, The Hollywood Reporter и газета The Guardian.

Видео 
Музыкальное видео на песню «Sing» впервые появилось эксклюзивно на личной страничке Эда Ширана в социальной сети Facebook 22 мая 2014 года, а 23 мая добавлено в Vevo и на YouTube, то есть за месяц до предполагаемого релиза всего альбома. В нём певец предстаёт в образе кукольного героя, путешествующего в поисках приключений по ночному городу, с участием продюсера Фаррелла и самого певца. Кукла в настоящее время находится у самого Ширана, но у него нет «ни малейшего представления, что с ней делать».

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Хронология выпуска

Примечания

Ссылки 
 Ed Sheeran — SING. Official Video  на YouTube
 Ed Sheeran «Sing» lyrics 

Песни 2014 года
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Песни Эда Ширана
Песни, написанные Эдом Шираном